Шоппе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шоппе, Каспар (1576—1649) — германский учёный-филолог, духовный писатель и полемист.
 Шоппе, Мартин (1936—1998) — немецкий музыковед, специалист по жизни и творчеству Роберта Шумана.
 Шоппе, Юлиус (1795—1868) — немецкий художник и график, выдающийся портретист эпохи бидермейера.

См. также 
 Шуппе () — немецкая фамилия.